Alfredo Magarotto (1927-2021) – vescovo cattolico italiano
Antonio Magarotto (1891-1966) – attivista ed educatore italiano
Cesare Magarotto (1917-2006) – giornalista e filantropo italiano, figlio di Antonio